Институт исследований Юго-Восточной Азии ( — ведущий исследовательский центр по проблемам Юго-Восточной Азии в Сингапуре.

История 
Учрежден в 1968 г. парламентским актом Сингапура как автономная организация под эгидой министерства образования, в августе 2015 года присвоено имя Юсофа Исхака — первого президента Сингапура. Проводит исследования в области безопасности, экономики, политики, культуры и международных отношений стран ЮВА. Организует семинары и конференции, публикует книги и периодические издания.

Исследовательские программы 
Исследовательские программы охватывают широкий круг проблем региона в целом: региональные экономические исследования, региональные стратегические и политические исследования, региональные социокультурные исследования. Кроме того, разрабатываются пять страноведческих программ: Индонезия, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Вьетнам (включая Индокитай).

Исследовательские центры 
В составе института три исследовательских центра: Центр исследований АСЕАН (2008 г.), Сингапурский учебный центр АТЭС (1994 г.), историко-исследовательский центр Темасека (2019 г. для изучения истории Сингапура, его экономических и социально-культурных связей с регионом, а также его исторической роли в качестве торгового центра).

Публикации 
ISEAS является одним из крупнейших научных издателей исследований о Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе и работает со многими другими академическими издательствами и дистрибьюторами, включая Центр АСЕАН при МГИМО МИД России. Он публикует в среднем 50 наименований книг в год. С начала 1970-х годов издано более 2000 наименований книг. Кроме того, ISEAS выпускает три журнала: "Журнал по проблемам экономики стран Юго-Восточной Азии (Journal of Southeast Asian Economies); «Журнал социальных проблем в Юго-Восточной Азии» (SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia), « Современная Юго-Восточная Азия» (Contemporary Southeast Asia), а также «Ежегодник по проблемам Юго-Восточной Азии» (Annual Southeast Asian Affairs). Книги и журналы ISEAS распространяются в более чем 100 странах мира и доступны в электронной и печатной версиях через книжный магазин, расположенный в институте и на его веб-сайте.

Библиотека 
В библиотеке ISEAS хранится более 300 000 книг, 40 000 номеров журналов, около 1000 карт и 4500 микрофильмов по экономике, политике, международным отношениям, культуре и общественным наукам стран Юго-Восточной Азии.

Примечания 

Внешняя политика Сингапура
Организации, основанные в 1968 году
Аналитические центры Сингапура
Юго-Восточная Азия